Коюкук () — резерват дикой природы США на территории зоны переписи населения Юкон-Коюкук (Аляска). 

Создан 2 декабря 1980 года. Площадь — 14 000 км².

История 
Национальный резерват дикой природы Коюкук был создан  2 декабря 1980 года природоохранным законом Alaska National Interest Lands Conservation Act.

Описание 
Резерват частично включает бассейн реки Коюкук (приток Юкона) с прилегающими водно-болотными угодьями и низкими горами. Резерват является частью одноименного заповедника дикой природы.

На территории резервата разрешена охота и рыбалка. Резерват открыт для кемпингов, но здесь туристы должны быть готовы, что останутся один на один с природой. Местные жители (преимущественно индейский народ коюконы) для жизни занимаются охотой и собирательством.

Наиболее удобный способ добраться — авиационный через гражданский аэропорт Галина, связанный с аэропортами Анкориджа и Фэрбанкса. Добраться к резервату можно на моторной лодке за два дня по реке Коюкук и Юкон (зимой — на снегоходах) или маленьком самолёте за час с близлежащего города Галина.

Южнее к резервату примыкает другой резерват Инноко, площадью 3 000 км².

Природа 
Растительность резервата представлена субарктическими хвойными лесами, где доминирует ель.

Из-за заболоченной местности резервата он является местом гнездования и миграции тысяч птиц. Река Коюкук является местом миграции множества рыб семейства лососевые (сёмга, сибирский хариус, нельма и другие). Леса резервата — место обитания множества млекопитающих таких как барибал, лось, волк, бобёр, ондатра, куница, норка. Карибу с западной Арктики в зимний период находят пристанище в резервате.

Ссылки 
 Данные про резерват на Geographic Names Information System. United States Geological Survey
 Данные про резерват на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США

Водно-болотные угодья
Национальные резерваты дикой природы в штате Аляска
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1980 году